Il singolare del torneo di tennis Innisbrook Women's Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Grace Min che ha battuto in finale Nicole Gibbs 7-5, 6-0.

Teste di serie 

 Alexandra Dulgheru (secondo turno)
 Aljaksandra Sasnovič (secondo turno)
 Irina Falconi (secondo turno)
 Jovana Jakšić (primo turno)

 Lesja Curenko (primo turno)
 Alizé Lim (primo turno)
 Mathilde Johansson (secondo turno)
 Vera Duševina (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Innisbrook Women's Open 2014